Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 17 по 23 марта 2018 года в Вальдеморо (Испания) и с 31 марта по 6 апреля 2018 года в Мариборе (Словения).

Итоги турнира

Группа A 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.
    Вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Группа B 
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.
   Вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная Тайваня попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года

В группе А второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Ульрике Винклмайер
  Дарья Абросимова
  Кайлен Эрчал
  Анниина Нурми

Линейные судьи
  Лив Андерссон
  Дженифер Березовский
  Зита Гебора
  Кэтрин Гутама
  Анастасия Курашова
  Милла Ронкайнен
  Хуэй Ван

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года

В группе B второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Синтия Камане
  Лиза Грисон
  Элиза Харбиц-Расмуссен
  Лю Чуньхуа

Линейные судьи
  Беттина Ангерер
  Альба Калеро
  Дженнифер Камерон
  Клаудия де ля Помпа
  Фу Чжэньнань
  Лоис Ларсен
  Линнея Сайнио

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Второй
Ж*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей
Хоккей